Jamie Hampton era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Il singolare del torneo di tennis USTA Challenger of Redding 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Julia Boserup che ha battuto in finale Ol'ga Alekseevna Pučkova 6–4, 2–6, 6–3.

Teste di serie

  Camila Giorgi (quarti di finale)
  Kurumi Nara (quarti di finale)
  Julia Boserup (campionessa)
  María Fernanda Álvarez Terán (primo turno)

 Ol'ga Alekseevna Pučkova (finale)
 Lauren Davis (quarti di finale)
 Tamaryn Hendler (primo turno)
 Yasmin Schnack (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

USTA Challenger of Redding 2011